Bosznia-Hercegovina
 Brod (korábban Bosanski Brod), város a Banja Lukai-i régióban
 Brod, Foča településrésze a Fočai régióban
 Csehország
 Brod nad Dyjí, település a Břeclavi járásban
 Brod nad Tichou, település a Tachovi járásban
 Český Brod, település a Kolíni járásban
 Havlíčkův Brod, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Uherský Brod, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Vyšší Brod, település a Český Krumlov-i járásban
 Železný Brod, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Brod, Heřmanice településrésze a Náchodi járásban
 Brod, Kolinec településrésze a Klatovyi járásban
 Brod, Petrovice településrésze a Příbrami járásban
 Brod, Příbram településrésze a Příbrami járásban
 Brod, Stožec településrésze a Prachaticei járásban
 Brod u Stříbra, Kladruby településrésze a Tachovi járásban
 Široký Brod, Mikulovice településrésze a Jeseníki járásban
 Észak-Macedónia
 Makedonszki Brod (macedónul Македонски Брод), város, az azonos nevű község székhelye
 Horvátország
 Bród (horvátul Slavonski Brod), város, Bród-Szávamente megye székhelye
 Brod Moravice, falu és község a Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Brod na Kupi, falu a Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Németország
 Furth im Wald (csehül Brod nad Lesy), település Bajorországban
 Szlovákia
 Királyrév (szlovákul Kráľov Brod), község a Nagyszombati kerület Galántai járásában
 Laborcrév (1899-ig Krasznibród, szlovákul Krásny Brod), község az Eperjesi kerület Mezőlaborci járásában
 Vízkelet (szlovákul Čierny Brod), község a Nagyszombati kerület a Galántai járásában
 Szlovénia
 Brod, település Bohinj községben